„Киновселената на Марвел“ () е американска поредица за супергерои, която включва филми, сериали, късометражни филми и комикси, продуцирани от студио „Марвел“. Поради общите истории, съществуващи в един общ свят, поредицата е известна като най-голямата обща вселена.

Филми

Първа фаза

Втора фаза

Трета фаза

Четвърта фаза

Пета фаза

Шеста фаза

Бъдеща фаза 

Дисни са планирали дати за неозаглавени Марвел филми за 25 юли и 7 ноември 2025 г., както и за 13 февруари, 24 юли и 6 ноември 2026 г.

Общи герои от Марвел 
Списък на всички общи герои от Вселената на Марвел (от филмовите поредици на Железния човек, Хълк, Тор, Капитан Америка, Отмъстителите, Пазителите на Галактиката, Ант-Мен, Доктор Стрейндж, Спайдър-Мен, Черната Пантера и Капитан Марвел.

 Тази таблица показва само герои, които са участвали в повече от един филм.
 Сивите клетки посочват, че героите не се появяват в сериалите или че още не са се появили.
 В белите клетки са посочени актьорите и актрисите, изиграли съответните герои.
 (2), (3) и (4) посочват в коя фаза е следващото участие на героя.
 (к) посочва, че следващото участие на героя е в късометражен филм.
 (с) посочва, че следващото участие на героя е в сериал.
 (+) посочва, че следващото участие на героя е по Disney+ в съответната фаза.

Първа фаза

Втора фаза

Трета фаза

Четвърта фаза

Пета фаза

Сериалите от Марвел Студио

Общи герои на Марвел Студио 
Списък на всички общи герои от Вселената на Марвел, които са се появили във филм, преди участието им в сериали.
Тази таблица показва само герои, които са участвали в повече от един филм или сериал.
Сивите клетки посочват, че героите не се появяват в сериалите или че още не са се появили.
В белите клетки са посочени актьорите и актрисите, изиграли съответните герои.

Сериали от Четвърта фаза

Сериали от Пета фаза

Сериали от Марвел Телевизия

Общи герои от Марвел Телевизия 
Списък на всички общи герои от Вселената на Марвел, които са се появили в повече от един сериал или филм и късометражен филм, освен сериала, в който са се появили.
 (ф) показва, че героят има появи и във филми
 (к) показва, че героят има появи и в късометражни филми

Късометражни филми

Герои от късометражните филми 
Списък на всички общи герои от Вселената на Марвел, които са се появили в повече от един късометражен филм или филм и сериал, освен късометражния филм, в който са се появили.
 (с) индикара, че героя има появи и в сериали
 (ф) индикира, че героя има появи и във филми

Уеб сериали

Възприемане

Източници